Schradin ist der Familienname folgender Personen

 August Schradin (1863–1940), deutscher Generalmajor

 Laura Schradin (1878–1937), deutsche Politikerin
 Max Schradin (* 1978), deutscher Fernsehmoderator und Livestreamer
 Niklaus Schradin († 1506/1518), Schweizer Chronist und Schreiber